1098 км — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1098 км — остановочный пункт Восточно-Сибирской железной дороги в Республике Бурятия. Код 903346.
 1098 км, Блок-пост 1098 км — путевой пост Куйбышевской железной дороги в Самарской области.

Примечания